Ed Lee est un nom pouvant désigner:

Personnalités
Ed Lee (1952-2017), homme politique américain, maire de San Francisco
 (né en 1961), joueur de hockey sur glace américain
, auteur et poète américain

Personnage fictif
Ed Lee, personnage du soap australien Les Voisins

Voir aussi

Lee, Ed